Rehwalde ist die deutsche Bezeichnung von Orten im heutigen Gebiet von Polen und Russland:
 Rehwalde, bis 1936: Ortowitz, Kreis Cosel, Schlesien, seit 1945: Ortowice, Dorf im Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Rehwalde, Kreis Marienburg, Westpreußen, ab 1945: Gaik, untergegangener Ort im Powiat Gdański, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Rehwalde, bis 1936: Oßnugarn, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, ab 1946: Schumnoje, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Rehwalde, bis 1930: Groß Augstutschen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Lossewo (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch: Rehwald